Жорда́н может означать:

Фамилия 
 Жордан, Алексис (1814—1897) — французский ботаник.
 Жордан, Камиль (1771—1821) — французский политик.
 Жордан, Мари Энмон Камиль (1838—1922) — французский математик.
 Жордан, Огюст (1909—1990) — французский футболист.
 Жордан, Руй (1952—2019) — португальский футболист, нападающий.
 Жордан, Тимоти — французский крикетист, серебряный призёр Олимпийских игр 1900.

Имя 
 Неморариус, Жордан — французский математик XIII века (он же Иордан Неморарий).
 Жордан I (князь Капуи)
 Жордан II (князь Капуи)

См. также 
 Иордан
 Йордан
 Джордан
 Джордано
 Журден